Об'єкти NGC
Золота Риба (сузір'я)
Емісійна туманність